Piecewo - zlikwidowana 1 kwietnia 1945 roku stacja kolejowa w Piecewie, w gminie Tarnówka, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.

Bibliografia 
 

Stacje i przystanki kolejowe w gminie Tarnówka
Piecewo (województwo wielkopolskie)